Парламентарните избори в Гърция през юни 2012 година се провеждат на 17 юни. Те са проведени повторно през същата година поради невъзможността да се състави правителство след парламентарните избори от 17 май. Вижте Списък на депутатите в Гръцкия парламент (юни 2012 – декември 2014).

Резултати 

2012
Избори през 2012 година
2012 година в Гърция